Campagnazza ima više značenja:
 Campagnazza, Padova
 Campagnazza, Rovigo